Понца () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Латина.

Население составляет 3307 человек (2008 г.), плотность населения составляет 336 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 4027. Телефонный код — 0771.

Покровителем коммуны почитается святой Сильверий, папа Римский, празднование 20 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ponza.lt.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/